Goesting (woord), een begrip in het Nederlands
Goesting (fictieve plaats), een fictieve plaats in de stripreeks De avonturen van Tom Poes
Goesting (televisieserie), een Vlaamse televisieserie